Osoby o tym nazwisku:
 Olga Danilović – serbska tenisistka
 Predrag Danilović – serbski koszykarz, olimpijczyk